RS-04 steht für:
 Okrug Južni Banat, ISO-3166-2-Code des serbischen Bezirks

RS04 steht für:
 RS04, ein in der DDR gebauter Traktor

RS04